

Cinema 
 Rocky, franchise cinematografico statunitense:
 Rocky, film del 1976 diretto da John G. Avildsen
 Rocky II, film del 1979 diretto da Sylvester Stallone
 Rocky III, film del 1982 diretto da Sylvester Stallone
 Rocky IV, film del 1985 diretto da Sylvester Stallone
 Rocky V, film del 1990 diretto da John G. Avildsen
 Rocky Balboa, film del 2006 diretto da Sylvester Stallone

Biografie 
Rocky Elsom – rugbista australiano
Rocky George – chitarrista statunitense
Rocky Graziano – pugile statunitense
Rocky Marciano – pugile statunitense (1946-1956)
Rocky Johnson – wrestler canadese, padre di Dwayne Johnson

Personaggi immaginari 
 Rocky Balboa – protagonista della serie Rocky
 Rocky – protagonista della serie animata Rocky e Bullwinkle

Videogiochi 
Rocky – videogioco del 1987
Rocky – videogioco del 2002

Musica 
 Rocky – colonna sonora dell'omonimo film
 ASAP Rocky – produttore discografico e rapper statunitense
 Rocky – musical di Alex Timbers del 2012

Altro 
Rocky – striscia a fumetti ideata da Martin Kellerman
Rocky – comune dell'Oklahoma (Stati Uniti)
Daihatsu Rocky – fuoristrada giapponese
 Rocky – manga di Akira Toriyama

Pagine correlate 
 Rocky Balboa (disambigua)